een gehucht in Roeselare; zie Zilverberg (Roeselare)
 een voormalige studentenflat in Amsterdam; zie Zilverberg (Amsterdam)
 een voormalig Nederlands wielrenner; zie Huub Zilverberg
 een 61 meter hoge heuvel bij Doorwerth; zie Zilverberg (Doorwerth)